Колонија Санта Сесилија има више значења:

 Колонија Санта Сесилија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Санта Сесилија (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Санта Сесилија, Ла Сауседа (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Санта Сесилија (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Санта Сесилија (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику